Натуральне число 394
 394 рік до нашої ери
 394 рік нашої ери